Le qualificazioni del singolare del BB&T Atlanta Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ruben Bemelmans (qualificato)
  Ričardas Berankis (qualificato)
  Serhij Bubka (qualificato)
  Ricardo Mello (ultimo turno)

<li> Rik De Voest (ultimo turno)
<li> Tim Smyczek (ultimo turno)
<li> Alex Kuznetsov (qualificato)
<li> Ricardo Hocevar (ultimo turno)

Qualificati 

  Ruben Bemelmans
  Ričardas Berankis

<li>  Serhij Bubka
<li>  Alex Kuznetsov

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BB&T Atlanta Open 2012
ATP World Tour 2012